KIU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kiunga (Kenya)
 kiu – codice ISO 639-3 della lingua kirmanjki